Фредерик Рандриамамундзи (; род. 25 мая 1932) — малагасийский государственный деятель, дипломат и писатель.

Биография 
Сын протестантского пастора. Начал преподавать в 1958 году в протестантской школе Амбатунаканга, затем в Антананариву.
В том же году начал и политическую деятельность — стал членом только что созданной Партии конгресса независимости Мадагаскара (АКФМ). В 1970–1975 годах работал во Всемирном совете церквей в Женеве (Швейцария). С марта 1976 по декабрь 1986 года был послом Мадагаскара в СССР с аккредитацией по совместительству в ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии и Болгарии. В 1993 году избран депутатом Национального собрания и занимал эту должность до 1998 года. а с 1994 года стал членом Малагасийской академии.

Семья 
Женат с 1960 года на детской писательнице  (в дев. Расулуарималала) (род. 1933). Имеет трёх дочерей и сына.

Ссылки 
 В таинственной стране Мадагаскар. Год 2009

Послы Мадагаскара в СССР
Писатели Мадагаскара